Ernst-Thälmann-Gedenkstätte steht unter anderem für: 
 Ernst-Thälmann-Gedenkstätte (Ziegenhals) am Sporthaus Ziegenhals
 Ernst-Thälmann-Gedenkstätte (Dresden) in Dresden
 Gedenkstätte Ernst Thälmann (Hamburg)

Siehe auch:
 Ernst-Thälmann-Denkmal